Niemcy:
 Ilse - dzielnica miasta Petershagen
 Ilse - rzeka, dopływ Begi
 Ilse - rzeka, dopływ Lahn
 Ilse - rzeka, dopływ Oker
 Ilse - rzeka, dopływ Wezery

Osoby:
 Emil Ilse - niemiecki oficer
 Gustav Ilse - niemiecki pedagog
 Hugo Ilse - niemiecki botanik

Inne:
 (249) Ilse - planetoida